Псевдогалоге́ны (галогено́иды) — сильно связанные, как правило линейные, молекулярные одновалентные неорганические радикалы (далее обозначены Z), которые проявляют химические свойства, характерные для галогенов, т.е. способны образовывать:
 однозарядные анионы Z−, 
 псевдогалогенводородные кислоты HZ, 
 малорастворимые соли серебра AgZ, ртути(I) Hg2Z2 и свинца(II) PbZ2,
 нейтральные димеры — дипсевдогалогены Z2, диспропорционирующие в воде и способные атаковать двойную связь,
 интерпсевдогалогенные молекулы Z–X.

Классическими псевдогалогенами являются циан CN–, оксициан CNO–, тиоциан CNS–, селеноциан CNSe–, азид N3–.

В химических формулах псевдогалогены вместе с галогенами иногда обозначаются Hal. Однако ИЮПАК рекомендует для галогенов и псевдогалогенов использовать обозначение X.

В данной статье Z обозначает псевдогалоген, а X — «настоящий» галоген.

Дипсевдогалогены имеют строение Z-Z. 

Псевдогалогены образуют отрицательные ионы (псевдогалогенид-ионы), которые по химическим свойствам подобны ионам, образуемыми галогенами.
В отличие от ионов галогенов в молекулах соединений не все псевдогалогены устойчивы.

Термин «псевдогалоген» был впервые введён  в 1925 году.

Свойства 
Ниже представлены свойства, по которым можно отнести соединения к псевдогалогенам:
 соединение должно быть летучим веществом, состоящим из симметричной комбинации Z−Z;
 с металлами псевдогалоген образует соли, содержащие анион Z;
 образует нерастворимые в воде соли некоторых переходных металлов, например, серебра, ртути(I), свинца(II);
 диспропорционирует в щелочной среде с образованием Z и OZ;
 образует кислоты HZ;
 образует смешанные псевдогалогены Z−Z′ и Z−X;
 с переходными металлами образует устойчивые комплексные ионы типа MZ, MZ;

Примеры псевдогалогенов 
Примеры симметричных дипсевдогалогенов:
 дициан (CN)2;
 диоксоциан (OCN);
 дитиоциан (родан) (SCN)2;
 диселеноциан (SeCN)2;
 азидокарбондисульфид (SCSN);

Примеры несимметричных псевдогалогенов (интерпсевдогалогенов):
 цианогалогениды (фторциан FCN, хлорциан ClCN, бромциан BrCN, цианид иода ICN);
 нитрозилгалогениды (нитрозилфторид NOF, нитрозилхлорид NOCl, нитрозилбромид NOBr).

Псевдогалогениды 
Псевдогалогени́ды — соли, образованные анионами соответствующих псевдогалогенов: (цианиды, цианаты, изоцианаты, роданиды, селеноцианогены, теллуророданиды, азиды и др).
Поведение и химические свойства псевдогалогенидов схожи с химическими свойствами галогенидов.

Псевдогалогениды образованы относительно сильными кислотами типа HZ (например, синильная кислота HCN, роданистоводородная кислота HSCN и тетракарбонилкобальтовая кислота HCo(CO))).

Примечания

Литература 
 
 
 

Неметаллы
Галогены